Лист:
 Лист — вегетативный орган растений.
 Листовой материал — тонкий, плоский кусок какого-либо материала: фанеры, железа, бумаги и т. д.
 Лист Мёбиуса — топологический объект.
 Лист в информатике — то же, что список.
 Лист в теории графов — концевой узел дерева.
 Лист в теории функций комплексного переменного — однозначная ветвь многозначного отображения (см. напр. Однолистная функция).
 Листья — вторая из четырёх по силе карточных мастей в немецкой колоде в игре «скат», в преферансе последняя по значимости.

Типографика
 Лист — устаревшая единица измерения формата книги.
 Авторский лист — условная единица измерения объёма книги в современной полиграфии.
 Виртуальный лист — виртуальный аналог печатного листа (например, в Excel).
 Печатный лист (п. л.) — площадь запечатываемой поверхности одной стороны бумажного листа.
 Печатный лист-оттиск — единица измерения количества печати.
 Учётно-издательский лист — единица объёма всего материала книги (без рекламы).

Филателия
 Малый лист (кляйнбоген) — небольшой по формату лист почтовых марок.
 Манколист — перечень объектов коллекционирования, отсутствующих в коллекции, но необходимых коллекционеру.
 Марочный лист — часть типографского листа бумаги с напечатанными почтовыми марками.
 Почтовый лист — лист бумаги для письма, который может быть свёрнут, запечатан и отправлен по почте без конверта.
 Лист согласования — плотный лист альбомного размера с прикреплённым к нему филателистическим материалом, выставляемым на продажу.
 Сувенирный листок — памятный листок с напечатанными рисунками почтовых марок.
 Типографский лист (также: печатный или машинный лист) — типографский оттиск печатной формы с марочными местами на большом листе бумаги.

Топоним 
 Лист (Зюльт) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Фамилия 
 ''Основная статья — .
 Лист, Адам (1776—1827) — австро-венгерский самодеятельный музыкант, отец и первый музыкальный наставник композитора и пианиста Ференца Листа.
 Лист, Беньямин (род. 1968) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.
  (1908—2002) — американский коллекционер и филантроп, обладатель Национальной медали в области искусств (1996).
 Лист, Вильгельм (1880—1971) — немецкий фельдмаршал.
 Лист, Вильгельм (1864—1918) — австрийский художник-символист, один из основателей Венского сецессиона.
  (1877—1971) — чешский электротехник, председатель ISA (1932—1934).
 Лист, Гвидо фон (1848—1919) — австрийский поэт и оккультист.
 Лист, Григорий Николаевич (1901—1993) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Лист, Густав Иванович (1835—1913) — московский предприниматель, основатель фирмы «Густав Лист».
 Лист, Даниель Фридрих (1789—1846) — немецкий экономист.
 Лист, Джон Август (род. 1968) — американский экономист.
 Лист, Джон Эмиль (1925—2008) — американский массовый убийца.
  (1941—2020) — нидерландская певица и театральная актриса, лауреат премии Musical Award за роль (2000) и роль в мюзикле малой формы (2009).
  (род. 1985) — американский гольфист, обладатель 2-го места чемпионата США среди любителей (2004).
  (род. 1972) — нидерландская волейболистка, серебряная медалистка Паралимпийских игр в сидячем волейболе (2004).
 Лист, Пейтон (род. 1986) — американская телевизионная актриса и модель.
 Лист, Пейтон Рой (род. 1998) — американская актриса.
 Лист, Пол (1887—1954) — российский, позднее немецкий и британский шахматист.
 Лист, Роберт (род. 1936) — американский политик, генеральный прокурор Невады (1971—1979), губернатор Невады (1979—1983).
 Лист, Ференц (1811—1886) — венгерский композитор и пианист.
 Лист, Франц фон (1851—1919) — австрийский юрист.
  (1896—1996) — австрийский изобретатель и предприниматель, обладатель медали Вильгельма Экснера (1971), лауреат премии Эрвина Шрёдингера (1980), отец Хельмута Листа.
  (род. 1941) — австрийский инженер и предприниматель, обладатель медали Вильгельма Экснера (2003).
  (1903—1975) — немецкий фотограф, обладатель медали Дэвида Октавиуса Хилла Немецкой фотографической академии (1964).
  (род. 1973) — австрийский философ и политолог, член Британской академии (с 2014).
 Лист, Эмануэль (1888—1967) — австрийско-американский певец (бас).
  (1918—1985) — американский пианист, член жюри Конкурса пианистов им. Шопена (1965, 1975, 1980).

  (род. 1989) — нидерландский баскетболист, чемпион Нидерландов в составе клуба «Эйфель Тауэрс» (2012).

Аббревиатура 
 ЛИСТ — Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса (в 1930—1992 гг., затем Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет), ныне Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.